Varley ist der Familienname folgender Personen:

 Cromwell Fleetwood Varley (1828–1883), britischer Elektroingenieur
 Eric Varley (1932–2008), britischer Politiker
 Fleetwood Varley (1862–1936), britischer Sportschütze
 Gez Varley, britischer Techno-Musiker und -DJ
 Henry Varley (1835–1912), britischer Evangelist
 Isobel Varley (1937–2015), Guinness-Weltrekordlerin, meist tätowierten Seniorin der Welt
 John Varley (Maler) (1778–1842), britischer Maler
 John Varley (* 1947), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Lynn Varley, US-amerikanische Comic-Coloristin
 Natalja Varley (* 1947), sowjetische und russische Film- und Theaterschauspielerin
 Nicola Varley, eigentlicher Name von Envy (Rapperin) (* 1987), britische Rapperin
 Samuel Alfred Varley (1832–1921), britischer Elektrotechniker
 William Varley (1880–1968), US-amerikanischer Ruderer